

Geografia

Francia 
 Autigny – comune nel dipartimento della Senna Marittima (Normandia)
 Autigny-la-Tour – comune nel dipartimento dei Vosgi (Grand Est)
 Autigny-le-Grand – comune nel dipartimento dell'Alta Marna (Grand Est)
 Autigny-le-Petit – comune nel dipartimento dell'Alta Marna (Grand Est)

Svizzera 
 Autigny – comune nel distretto della Sarine (Canton Friburgo)